Aetozaury (Aetosauria – od  aetos – orzeł i  sauros – jaszczur) – takson gadów (rząd Aetosauria, rodzina Stagonolepididae, syn. Aetosauridae) o wyglądzie przypominającym współczesne pancerniki i późniejsze od nich ankylozaury.
Były najwcześniejszymi roślinożernymi archozaurami z kladu Crurotarsi. 
Właściwe aetozaury miały charakterystyczne spiczaste, podobne do świńskiego ryja, pyski o bezzębnym przodzie szczęk i liściokształtnych zębach policzkowych. Tak zakończony pysk prawdopodobnie służył do odkopywania korzeni i bulw.

Szczęka dość lekka, z licznymi pustymi miejscami na nozdrza i inne boczne otwory, przypominająca czaszki ptaków i stąd nazwa orło-jaszczurów dla Aetosauria. Podobnie żuchwa.
Pancerz kostny pokrywał szyję, grzbiet, boki i ogon. Szczególnie dobrze rozwinięty nad plecami, z wielkimi kostnymi płytami – a u niektórych gatunków ciężkimi kolcami – stanowił solidną ochronę przed drapieżnikami. Kończyny krótkie, masywne, szeroko rozstawione jak u krokodyli. Stopy małe i szerokie, bez wielkich pazurów, typowych dla zwierząt ryjących w ziemi.
Osiągały do 5 m długości. Niektóre miały wąskie ciała podobne w przekroju do krokodylich, a inne szerokie – podobnie jak żółwie. 

Są znane z późnotriasowych osadów Ameryki Północnej, Europy i Ameryki Południowej. Wymarły podczas wymierania późnotriasowego.

Heckert i Lucas (2000) zdefiniowali Stagonolepididae jako klad obejmujący ostatniego wspólnego przodka rodzajów Aetosaurus i Desmatosuchus oraz wszystkich jego potomków; Parker (2007) zdefiniował Aetosauria jako klad obejmujący wszystkie taksony bliżej spokrewnione z Aetosaurus i Desmatosuchus niż z rodzajami Leptosuchus, Postosuchus, Prestosuchus, Poposaurus, Sphenosuchus, Alligator i Gracilisuchus oraz z gatunkiem Revueltosaurus callenderi. W literaturze nazwy Aetosauria i Stagonolepididae bywają używane zamiennie; jednak z analizy kladystycznej przeprowadzonej przez Desojo, Ezcurrę i Kischlata (2012) wynika, że rodzaj Aetosauroides, a być może także rodzaje Coahomasuchus i Neoaetosauroides, są przedstawicielami Aetosauria nie należącymi do Stagonolepididae.

Klasyfikacja 
Za Parkerem, 2007
 Rząd AETOSAURIA
 Rodzina STAGONOLEPIDIDAE
 Rodzaj Acompsosaurus
 Rodzaj Chilenosuchus
 Rodzaj Ebrachosaurus
 Rodzaj Stegomus
 Podrodzina Desmatosuchinae
 Rodzaj Longosuchus
 Rodzaj Lucasuchus
 Rodzaj Acaenasuchus
 Rodzaj Desmatosuchus
 Podrodzina Aetosaurinae
 Rodzaj Coahomasuchus
 Rodzaj Neoaetosauroides
 Rodzaj Aetosaurus
 Rodzaj Aetosauroides
 Rodzaj Stagonolepis
 Podrodzina Typothoracisinae
 Rodzaj Redondasuchus
 Rodzaj Typothorax
 Plemię Paratypothoracisini
 „Desmatosuchus” chamaensis
 Paratypothorax andressorum

Drzewo ścisłej zgodności według Desojo, Ezcurry i Kischlata (2012)

Przypisy